Список заслуженных артистов Азербайджанской ССР

Ниже приведён список заслуженных артистов Азербайджанской ССР по годам присвоения звания.

1920-е

1928 
 Шарифзаде, Аббас-Мирза (1893—1938), актёр и режиссёр.

1929 
 Пиримов, Гурбан Бахшали оглы (1880—1965), певец

1930-е

1933 
 Дараблы, Рза (1883—1942), актёр и режиссёр.
 Мамедова, Шовкет Гасан кызы (1897—1981), оперная певица
 Ульви Раджаб (1903—1938), актёр театра.

1934 
 Бюльбюль (1897—1961), оперный певец.

1936 
 Мамедова, Азиза Абдульбаги кызы (1892—1961), актёр театра и кино.

1938 
 Алекперов, Алескер Гаджи Ага оглы (1910—1963), актёр.

1939 
 Келентерли, Явер (1902—1979), оперная певица, ханенде.

1940-е

1940 
 Алмасзаде, Гамэр Гаджиага кызы (1915—2006), балерина
 Вронский, Вахтанг Иванович (1905—1988), балетмейстер
 Дагестанлы, Исмаил (1907—1980), актёр театра и кино
 Зулалов, Али Абдул оглы (1893—1963), оперный певец
 Османлы, Исмаил Осман оглы (1902—1978), актер театра и кино
 Салахлы, Ахмед Муса оглы (1897—1953), актёр театра
 Сарыев, Зульфугар Гусейн оглы (1883—1969), оперный певец

1943 
 Абдуллаев, Алибаба Абдулла оглы (1915—1980), танцовщик и хореограф
 Курбанова, Окума Аббас кызы (1913—1988), актриса театра и кино
 Микаилов, Микаил Юсиф оглы (1903—1986), кинорежиссёр и сценарист
 Мустафаева, Сона Эйюб казы (1916—1999), оперная певица
 Агаев, Алиага Исмаил оглы (1913—1983), актёр театра и кино
 Топурия, Гамэр (1902—1947), актриса театра

1949 
 Абдуллаев, Ислам Абдул оглы (1876—1964), певец.
 Шамхалов, Меджид Баба оглы (1907—1984), актёр.

1950-е

1955 
 Векилова, Лейла Махат кызы (1927—1999), балерина

1956 
 Асланова, Сона (1924—2011), оперная певица
 Ахмедова, Франгиз Юсиф кызы (1928—2011), оперная певица

1957 
 Гусейн-заде, Алекпер (1884—1967), актёр

1959 
 Бабаев, Керим Керимович (1912—1964), трубач
 Зейналов, Мамед Мирзоевич (1917—1993), тромбонист
 Иманов, Лютфияр Муслим оглы (1928—2008), оперный певец
 Искендеров, Алекпер Мирзоевич (1921—?), флейтист
 Курбанов, Шамиль Гусейнович (1914—?), тромбонист
 Оруджев, Мамед Мамедович (1920—1994), гобоист

1960-е

1960 
 Бадирова, Татьяна Багратовна (1922—2008), оперная певица
 Джанизаде, Мухлис Сабир оглы (1928—1972), актёр театра, кино и озвучивания, педагог
 Зейналова, Насиба Джангир кызы (1916—2004), актриса
 Титаренко, Мария Сергеевна (1918—2002), оперная певица

1964 
 Карадаглы, Айдын Чингиз оглы(1929—1980), диктор
 Магомаев, Муслим Магометович (1942—2008) — советский, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), композитор.
 Пашаев, Энвер Керимович (р. 1922), валторнист

1970-е

1970 
 Ширалиева, Тамилла Худадат кызы (р. 1946) — балерина, педагог, балетмейстер.

1972 
 Бадалбейли, Фархад Шамсиевич (р. 1947), пианист

1974 
 Багиров Гаджибаба (1932—2006) — актёр
 Зейналов, Эльданиз (1937—2001), актер
 Мамедова, Шафига Гашим кызы (р.1945), актриса
 Ягиазаров, Гаджи Мурат (р.1939), актер

1975 
 Абдулрагимов, Гаджи-ага Гамбар-оглы (1911—1984), фаготист
 Бакиханов, Талат (1927—2000), музыкант, игравший на кяманче, исполнитель мугама.

1976 
 Алекперов, Шахмар Зульфугар оглы (1943—1992), актер

1978 
 Касимова, Фидан Экрем кызы (р.1947), оперная певица.

1979 
 Александров, Константин Петрович (1923—1982), трубач
 Рзазаде, Ялчын Имран оглы (1946—2021), эстрадный певец

1980-е

1982 
 Бабаев, Рагим Садых-оглы (р. 1930), флейтист
 Гулиев, Тофик Муталлиб-оглы (р. 1930), валторнист
 Мамедов, Абдулгасан Агамамед оглы (1938—2003), актёр
 Мирзоев, Михаил Эхтибар-оглы (р. 1922), тромбонист
 Султанов, Фахри Насир-оглы, кларнетист и бирбинист
 Фатуллаева, Вафа Нусрат кызы (1945—1987), актриса.

1987 
 Омарова, Гамида Мамед кызы (р.1957), актриса.

1988 
 Гасымов, Алим Хамза оглы (р.1957), певец.
 Александр Шаровский (р.1948), режиссёр.

1990-е

1991 
 Агладзе Елена (р. 1959), артистка балета
 Агаугусейнов, Эльхан (1942—2009), актер театра и кино

Год присвоения звания не установлен 
 Агуров, Евгений Николаевич (1898—1996), актер театра и кино
 Григорян, Кнарик Аркадьевна (1909—1999), оперная певица (сопрано)
 Махтулаев Мама (Сали-Сулейман) (1879—1966) — советский цирковой артист.
 Хадулаев, Мутай Хадулаевич (1940—2021) — Заслуженный артист Российской Федерации.

Примечания

См. также 

 
Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Заслуженные артисты